Vick peut désigner :
 Vick, une revue de bande dessinée ;
 Vick, un auteur belge de bande dessinée (plus souvent orthographié "Vicq") ;
 Fondation Vick, fondation littéraire créée par Edward R. Vick ;
 Michael Vick, un joueur américain de Football américain ;
 Karen Vick, un personnage de fiction interprétée par Kirsten Nelson dans la série télévisée Psych : Enquêteur malgré lui.